Miejscowości w Polsce 
 Gniazdowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń 
 Gniazdowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Ostaszewo 
 Gniazdowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów 
 Gniazdowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Biesiekierz

Zobacz też
 Gniazdów
 Gniezdowo